Goehrke ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Goehrke (* 1937), deutscher Russland-Historiker, Professor in Zürich
 Fritz Goehrke (1869–1946), deutscher Polizeibeamter

Siehe auch:
 Goerke
 Görke